Le detentrici del titolo sono Tímea Babos e Lucie Šafářová ma hanno deciso di giocare con compagne diverse, la prima con Kristina Mladenovic e la seconda con Belinda Bencic, ma le due coppie si sono fermate rispettivamente in semifinale ed al primo turno. Le campionesse sono Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza che hanno battuto per 6-3, 6-3 le americane Raquel Kops-Jones e Abigail Spears.

Teste di Serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (finale) 
  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (quarti di finale)

<li> Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (ritirate, primo turno)
<li> Chan Hao-ching /  Květa Peschke (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2015
WTA Tour 2015